Симо́н (Зимо́н) Э́дер (; ) — австрийский биатлонист, серебряный призёр чемпионата мира 2009 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в индивидуальной гонке. Начал заниматься биатлоном в 1995 году, член национальной команды с 1998 года. Сын известного австрийского биатлониста Альфреда Эдера.

В сезоне 2020/2021 самый возрастной биатлонист в кубке мира по биатлону.

Победитель чемпионата мира 2002 года среди юниоров в индивидуальной гонке, бронзовый призёр чемпионата мира 2004 года среди юниоров в эстафете. На этапах Кубка мира побеждал трижды (масс-старт в сезоне 2008/2009 в Ханты-Мансийске, гонка преследования в сезоне 2014/2015 в Холменколлене, гонка преследования в сезоне 2015/2016 в Рупольдинге). Левша. В мировом биатлоне известен как самый быстростреляющий и точный спортсмен.

Кубок мира 
 2006—2007 — 68-е место (20 очков)
 2007—2008 — 18-е место (348 очков)
 2008—2009 — 12-е место (581 очко)
 2009—2010 — 8-е место (653 очка)
 2010—2011 — 11-е место (582 очка)
 2011—2012 — 34-е место (253 очка)
 2012—2013 — 11-е место (607 очков)
 2013—2014 — 5-е место (578 очков)
 2014—2015 — 15-е место (522 очка)
 2015—2016 — 5-е место (714 очков)
 2016—2017 — 13-е место (552 очка)
 2017—2018 — 18-е место (449 очков)
 2018—2019 — 8-е место (701 очко)
 2019—2020 — 24-е место (274 очка)
 2020—2021 — 15-е место (606 очков)
 2021—2022 — 15-е место (431 очко)
 2022—2023 — 20-е место (375 очков)

Сводная статистика в биатлоне

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Биатлонисты Австрии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года